Dinter puede referirse a:

 Artur Dinter (1876-1948), escritor y político alemán.
 Christian Gustav Friedrich Dinter (1760-1831), teólogo protestante y educador alemán.
 Daan van Dinter (1989- ), futbolista neerlandés.
 Moritz Kurt Dinter (1868-1945), botánico y explorador alemán.
 Richard Dinter (1964- ), fabricante de cortometrajes y productor de radio sueco.